Huis Windsor, de Britse koninklijke familie
 Windsor Castle, het kasteel waarnaar de Britse koninklijke familie is vernoemd
 Windsor (knoop), een type knoop in een stropdas
 Windsor (lettertype), een lettertype uit 1905
 Windsor (motorfiets), een Mexicaans historisch motorfietsmerk
 Windsor Park, een voetbalstadion in Dominica
 Windsor Park, een voetbalstadion in Noord-Ierland
 windsor., kledingmerk
 Windsor (2017), Amerikaanse film uit 2017

Geografie 
Australië
 Windsor (New South Wales)
 Windsor (South Australia)
 Windsor (Queensland)

Canada
 Windsor (Newfoundland en Labrador)
 Windsor (Nova Scotia)
 Windsor (Ontario) 
 Windsor (Quebec)

Engeland
 Windsor (Verenigd Koninkrijk), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire

Verenigde Staten
 Windsor (Californië)
 Windsor (Colorado)
 Windsor (Connecticut)
 Windsor (Mercer County, Illinois)
 Windsor (Shelby County, Illinois)
 Windsor (Missouri)
 Windsor (New York)
 Windsor (North Carolina)
 Windsor (Pennsylvania)
 Windsor (South Carolina)
 Windsor (Vermont)
 Windsor (Virginia)
 Windsor (Wisconsin)